Billing (engl. Abrechnung) steht für:
 Billing, betriebswirtschaftlich-technischer Vorgang
 IP-Billing, siehe IP-Payment

Billing ist der Familienname folgender Personen:
 Billing (Sachsen), von 937–966 bezeugter sächsischer Graf
 Allan Billing, schwedischer Fußballspieler und -trainer
 Einar Billing (1871–1939), schwedischer Theologe und Hochschullehrer, Bischof von Västerås
 Gottfrid Billing (1841–1925), schwedischer Theologe und Hochschullehrer, Bischof von Västerås und von Lund
 Heinz Billing (1914–2017), deutscher Physiker
 Hermann Billing (1867–1946), deutscher Architekt
 Johanna Billing (* 1973), schwedische Konzeptkünstlerin
 Noel Pemberton-Billing (1881–1948), englischer Journalist und Politiker, siehe Supermarine
 Philip Billing (* 1996), dänischer Fußballspieler

Billing ist ein Ortsname:
 Billing (Chieming), Ortsteil der Gemeinde Chieming, Landkreis Traunstein, Bayern
 Billing (Northamptonshire), eine Gemeinde in Northamptonshire

Siehe auch:
 Billings
 Heinz-Billing-Preis zur Förderung des wissenschaftlichen Rechnens, deutscher Informatikpreis
 Mount Billing